Christian Eichner (Sulzfeld, 1982), futbolista que juga de defensa 
 Ernst Eichner (Mannheim, 1740 - Potsdam, 1777), compositor i concertista de baixó alemany
 Heiner Eichner (Kronach, Alemanya, 1942), lingüista i indoeuropeista que ha centrat la seva recerca en la lingüística indoeuropea